Гагер

 Патрік Гагер (* 1988) — німецький хокеїст, крайній нападник клубу ДХЛ «Ред Булл». Гравець збірної команди Німеччини.
 Стівен Гагер (* 1951) — американський письменник, журналіст, редактор, кінематографіст.
 Божена Гагер-Малецька (1921—2016) — польська лікар, професор медицини, депутат Сейму ПНР.

 Гагер — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Передня Померанія-Рюген.
 Гагер-Сіті — переписна місцевість в США, в окрузі Пієрс штату Вісконсин.

Див. також 
 Гаґер